Vähäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Vähäsaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,14, long 26,11),  (91 ha)
2. Vähäsaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,52, long 24,27),  (1 ha)
3. Vähäsaari (ö i Finland, Södra Österbotten), Järviseutu,  (3 ha)
4. Vähäsaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,23, long 26,19),  (32 ha)
5. Vähäsaari (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,26, long 23,79),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar